SV Wehen Wiesbaden (celým názvem: Sportverein Wehen 1926 Wiesbaden GmbH) je německý fotbalový klub, který sídlí v hesenském městě Wiesbaden. Od sezóny 2009/10 působí ve  3. lize, druhé německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává v Brita-Areně s kapacitou 12 566 diváků. Klubové barvy jsou černá a červená.

Založen byl v roce 1926 pod názvem SV Wehen. V roce 2007 proběhlo stěhování fotbalového oddílu z města Taunusstein do Wiesbadenu, kde byl postaven nový fotbalový stadion splňující kritéria pro konání profesionálních zápasů. Oficiálně byl pod názvem SV Wehen 1926 Wiesbaden GmbH zapsán do obchodního rejstříku dne 18. července 2008.

Sportovní klub SV Wehen 1926 – Taunusstein má i po profesionalizaci fotbalového klubu nadále pod svým patronátem několik sportovních oddílů.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1926 – SV Wehen (Sportverein Wehen 1926 - Taunusstein e. V)
 2007 – SV Wehen Wiesbaden (Sportverein Wehen 1926 Wiesbaden GmbH)

Získané trofeje 

 Hessenpokal ( 5× )
 1987/88, 1995/96, 1999/00, 2010/11, 2016/17

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1987–1989: Landesliga Hessen Mitte
 1989–1994: Fußball-Oberliga Hessen
 1994–1995: Fußball-Regionalliga Süd
 1995–1997: Fußball-Oberliga Hessen
 1997–2007: Fußball-Regionalliga Süd
 2007–2009: 2. Fußball-Bundesliga
 2009–2019: 3. Fußball-Liga
2019-         : 2. Fußball-Bundesliga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

Německé fotbalové kluby
Sportovní kluby v Hesensku
Fotbalové kluby založené v roce 1926
SV Wehen